

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sucha Górna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Polkowice
 Sucha Górna – część wsi Sucha w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice

Miejscowość poza granicami Polski
 Sucha Górna () – wieś gminna w Czechach, na Śląsku Cieszyńskim (powiat Karwina)